Сапожко́вский уезд — административная единица в Рязанской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1924 годах. Уездный город — Сапожок.

География
Уезд был расположен на юго-востоке Рязанской губернии, на востоке граничил с Тамбовской губернией. По площади уезд занимал территорию в 3653,2 вёрст² .

История 
Уезд был образован в 1778 году в составе Рязанского наместничества (с 1796 года — Рязанской губернии). В 1924 году уезд был упразднен, большая его часть вошла в состав Ряжского уезда Рязанской губернии.

Население 
Население уезда в 1896 году 164 851 чел.

По переписи 1897 года в уезде было 161 720 жителей (77 192 мужчины и 84 528 женщин). В г. Сапожок — 8550 чел.

Большая Энциклопедия под ред. С. Н. Южакова в 17 томе (СПб, 1902) о Сапожковском уезде сообщает: «Фабрик и заводов в 1901 г. числилось 603. Население по переписи 1897 г. исчислено 164851 душ обоего пола. Браков в 1901 г. заключено 1472, родилось 8706 душ, умерло 5248 душ. Естественный прирост населения в 1901 г. составил 3458 душ. Земских больниц 3, врачебных пунктов 4, фельдшерских пунктов 6. Начальных земских школ 60 с 4893 учащимися. Волостей 21, селений 211.»

Административное деление 
В 1859 году в уезде было 2 стана:
 1-й со становой квартирой в с. Борец;
 2-й со становой квартирой в с. Путятино.

В 1890 году в состав уезда входило 21 волость:

Населённые пункты 
В 1859 году в составе уезда было 277 населённых пунктов, наиболее крупные из них:
 г. Сапожок — 4871 чел.;
 с. Борец — 2733 чел.;
 с. Замошкинская Слобода — 2725 чел.;
 с. Канино — 2051 чел.;
 с. Меньшие Можары — 2243 чел.;
 с. Морозовы-Борки — 2243 чел.;
 с. Песочня — 2499 чел.;
 с. Путятино — 3792 чел.;
 с. Сараи — 2834 чел.;
 с. Чёрная Речка — 2390 чел.;
 с. Чучково — 2220 чел.

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Сапожковского уезда

 

Уезды Рязанской губернии